Okręty US Navy o nazwie USS "Taylor":
Pierwszy "Taylor" (DD-94) był niszczycielem typu Wickes, który służył w latach 1918 - 1945.
Drugi "Taylor" (DD-468) był niszczycielem typu Fletcher, który służył w latach 1942 - 1969, a później został przekazany Włochom, gdzie służył jako "Landere" (D-560).
Trzeci USS Taylor (FFG-50) jest fregatą typu Oliver Hazard Perry, w służbie US Navy w latach 1983–2015, od 2018 roku pełni służbę w Marynarce Wojennej Tajwanu jako „Ming Chuan”

Zobacz też 
 USS "Lawrence C. Taylor" (DE-415)
 USS "President Taylor" 
Taylor